

Ореховець — поселення в общині Костанєвиця-на-Кркі, Споднєпосавський регіон, Словенія.
 Ореховець — поселення в общині Шмарє-при-Єлшах, Савинський регіон, Словенія.

Ореховець — поселення в громаді Светі-Петар-Ореховець, Копривницько-Крижевецька жупанія, Хорватія